Anastassija Wladimirowna Sacharowa (; * 18. Januar 2002 in Wolgograd, Russland) ist eine russische Tennisspielerin.

Karriere 
Anastassija Sacharowa spielt bislang vor allem auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang sechs Titel im Einzel und vier im Doppel gewinnen konnte.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks

Einzelnachweise 

Tennisspieler (Russland)
Russe
Geboren 2002
Frau